Филипп, Жорж:
 Филипп, Жорж (1935—2010) — люксембургский шахматист.
 Филипп де Ротшильд (1902—1988) — член банкирской династии Ротшильдов, полное имя Филипп Жорж де Родшильд.